Введенська церква (Нова Некрасівка) — храм Київської і всієї України єпархії (Української архієпископії) Російської православної старообрядницької Церкви в селі Нова Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області
 Введенська церква (Поділ) — православний храм у Києві на Подолі
 Введенська церква (Феодосія) — пам'ятка архітектури національного значення, найдавніша церква Феодосії
 Введенська церква (Чернігів) — споруда що входить до складу Троїцького монастиря
 Введенська церква-дзвіниця (Охтирка) — православна церква в місті Охтирка, Сумська область
 Свято-Введенська церква (Берислав) — православний храм у місті Берислав